Lex Mulder, ook wel Wet Mulder, zie Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
 Lex Mulder (dammer) (1933), Nederlands dammer, kampioen van Suriname (1967)